Op de 104e vrouweneditie van het US Open in 1990 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 27 augustus tot en met 9 september 1990.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Hana Mandlíková en Martina Navrátilová had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Navrátilová speelde samen met Gigi Fernández.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Gigi Fernández en Martina Navrátilová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Tsjecho-Slowaakse koppel Jana Novotná en Helena Suková in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel, de enige op een grandslamtoernooi. Fernández had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Navrátilová 150.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren geen Belgische deelneemsters.

Drie Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en Brenda Schultz waren als vijftiende geplaatst – zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door het eerste reekshoofd Novotná/Suková.
 Hellas ter Riet en de Britse Samantha Smith verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 3)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1990